Olivierus tarabaevi est une espèce de scorpions de la famille des Buthidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Kazakhstan. Elle se rencontre dans les oblys d'Almaty et de Qızılorda.

Description 
Le mâle paratype  et les femelles de  à .

Étymologie 
Cette espèce est nommée en l'honneur de Chingis Karimovich Tarabaev (1951–1999).

Publication originale 
 Fet, Kovařík, Gantenbein & Graham, 2021 : « Three new species of Olivierus (Scorpiones: Buthidae) from Kazakhstan and Uzbekistan. » Zootaxa, , .

Liens externes 
 The Scorpion Files : Jan Ove Rein, Trondheim, Norwegian University of Science and Technology

Notes et références 

Buthidae
Espèce de scorpions (nom scientifique)
Faune endémique du Kazakhstan